Zoom-ефект — фотографічний ефект.
 Zoom (телеканал), ZOOM — український розважальний телеканал «Inter Media Group».
 Zoom Video Communications — компанія зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія, яка надає послуги віддаленого конференц-зв'язку з використанням хмарних технологій.
 Zoom Airways — вантажна авіакомпанія Бангладеш зі штаб-квартирою в місті Дакка.
 Olympus C-900 ZOOM — компактна цифрова камера з роздільною здатністю 1,3 Мпікс в пластиковому корпусі.
 Zoom (альбом), Zoom — дванадцятий студійний музичний альбом британського гурту Electric Light Orchestra.
 12709 Берґен оп Зом, 12709 Bergen op Zoom — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Zoom (2006) — фантастичний фільм 2006 року.
 «Зум» — об'єктив зі змінною фокусною відстанню.